Crumiro – lavoratore che non aderisce a uno sciopero
 Crumiro – abitante della Crumiria
 Crumiro – biscotto tipico di Casale Monferrato
 Crumiro – racconto di Isaac Asimov del 1957